

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 Победитель XII олимпиады Оксифемид из Коронеи (либо из Короны в Мессении).
 Ок.732 — Ламис из Мегар вывел колонию на Сицилию в местность Тротил.
 Начало правления фараона XXIV династии Тефнехта I.
 732 (или 730) — Умер фараон XXII династии Петубаст II. На престол взошёл Осоркон IV, правивший в Бубастисе и Танисе и причисляемый к XXII династии.
 732 (20 год Пианхи) — вторжение Пианхи в Египет. Иупут II, Осоркон IV и Тефнехт I стали его вассалами.
 Взятие Дамаска ассирийцами.
 732 (20 год Иоафама, 12 год Ахаза) — Убит царь Израиля Факей, на престол взошёл Осия.
 Царь Вавилона Набу-надин-зери свергнут, царём стал Набу-шум-укин II. Последнего свергнул халдей Набу-мукин-зери.

Ассирия 
 Царь: Тиглатпаласар III
 Завоевание Арама.

Скончались 
 Ризон II, царь Арама

См. также

Примечания